Els filozous (Filozoa) són una agrupació monofilètica dintre dels opistoconts. Inclou els animals i els seus parents unicel·lulars més propers (aquells organismes que estan més estretament relacionats amb els animals que amb els fongs o els mesomicetozoeus).

Taxonomia 
Hi ha tres grups assignats al clade dels filozous:

 Classe Filasterea – creada per agrupar els gèneres Ministeria i Capsaspora.
 Classe Choanoflagellata coanoflagel·lats – flagel·lats amb collaret.
 Regne dels animals o metazous.

Cladograma

Referències 

Opistoconts